USA
Riverton, település Illinois államban
Riverton, település Indiana államban
Riverton, település Iowa államban
Riverton, település Kalifornia államban
Riverton, település Kansas államban
Riverton, település Kentucky államban
Riverton, település Minnesota államban
Riverton, település Missouri államban
Riverton, település Nebraska államban
Riverton, település New Jersey államban
Riverton, település New York államban
Riverton, település Oregon államban
Riverton, település Utah államban
Riverton, egykori település Washington államban
Riverton, település Wyoming államban
 Kanada
Riverton, település Manitoba államban
 Új-Zéland
Riverton, település Új-Zélandon